1 miasto w Etiopii:
 Warder

1 gmina w Niemczech:
 Warder – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 wyspa w Niemczech:
 Warder

Zobacz też:
 Werder